Ивакино — топоним, название населённых пунктов в России:

 Ивакино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Ивакино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Ивакино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Ивакино — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Ивакино — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Ивакино — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Ивакино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Ивакино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ивакино — бывшая деревня, с 2004 г. квартал в городе Химки Московской области.
 Ивакино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Ивакино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Ивакино — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Ивакино — село в Ростовском районе Ярославской области.
 Ивакино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.